

Geografia 
 Nato – comune del distretto di Vohipeno (Madagascar)

Sigle
 NATO – acronimo di Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord
 NATO – acronimo di National Association of Theatre Owners

Proiettili
 5,56 × 45 mm NATO – tipico proiettile usato nei fucili d'assalto
 7,62 × 51 mm NATO – cartuccia con lo scopo di uniformare le armi dei paesi costituenti la NATO

Persone 

 Norman Nato – pilota automobilistico francese
 Ofentse Nato – calciatore botswano